Lauren Davis era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Il singolare del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Heather Watson che ha battuto in finale Ksenija Pervak 6–4, 6–0.

Teste di serie 

  Urszula Radwańska (quarti di finale)
  Lauren Davis (quarti di finale)
  Romina Oprandi (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)

  Coco Vandeweghe (primo turno) 
  Sharon Fichman (semifinali) 
  Anna Tatišvili (secondo turno) 
  Vesna Dolonc (quarti di finale)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Dow Corning Tennis Classic 2014